CEB European Champions Cup – massima competizione europea di baseball
 European Rugby Champions Cup – massima competizione europea di rugby a 15
 FIBA European Champions Cup – competizione di pallacanestro (nome avuto fino al 1996)
 IIHF European Champions Cup – massima competizione europea di hockey su ghiaccio dal 2004 al 2008